Okręty US Navy o nazwie USS  "Widgeon":
 Pierwszy, "Widgeon" (AM-22), był trałowcem typu Lapwing, w służbie w latach 1918-1947;
 Drugi, "Widgeon" (AMS-208), był trałowcem typu Redwing, w służbie w latach 1955-1969.

Widgeon